Ovo je spisak epizoda anime serije Pokemon (jap. ポケモン -{Pokémon}-, odnosno: ポケットモンスター -{Poketto Monsutā}-, prim. prev. džepna čudovišta).

Pregled serije

-{Pocket Monsters}-

Sezona 1: Indigo liga (1997–99)

Sezona 2: Avanture na narandžastim ostrvima (1999)

Sezona 3: Johto putovanja (1999–2000)

Sezona 4: Šampioni Johto lige (2000–01)

Sezona 5: -{Master Quest}- (2001–02)

-{Advanced Generation}-

Sezona 6: -{Advanced}- (2002–03)

Sezona 7: -{Advanced Challenge}- (2003–04)

Sezona 8: -{Advanced Battle}- (2004–05)

Sezona 9: -{Battle Frontier}- (2005–06)

-{Diamond & Pearl}-

Sezona 10: -{Diamond and Pearl}- (2006–07)

Sezona 11: -{Diamond and Pearl: Battle Dimension}- (2007–08)

Sezona 12: -{Diamond and Pearl: Galactic Battles}- (2008–09)

Sezona 13: -{Diamond and Pearl: Sinnoh League Victors}- (2010)

-{Best Wishes!}-

Sezona 14: -{Black & White}- (2010–11)

Sezona 15: -{Black & White: Rival Destinies}- (2011–12)

Sezona 16 (1. deo): -{Black & White: Adventures in Unova}- (2012–13)

Sezona 16 (2. deo): -{Black & White: Adventures in Unova and Beyond}- (2013–14)

-{XY}-

Sezona 17: -{XY}- (2013–14)

Sezona 18: -{XY: Kalos Quest}- (2014–15)

Sezona 19: -{XYZ}- (2015–16)

Beleške

Reference 

Аниме — спискови епизода серија
Покемон